Trotta puede referirse a:

Personas 
 Diego Trotta (1978- ), futbolista argentino;
 Margarethe von Trotta (1942- ), directora, actriz y guionista de cine alemana;
 Roberto Trotta (1969- ), futbolista y entrenador argentino;
 Nicolás Trotta (1976- ), abogado y ministro de Educación argentino.

Otros 
 Editorial Trotta, editorial española.